Серхио Роберто Ливингстон (; 26 марта 1920, Сантьяго — 11 сентября 2012, там же) — чилийский футболист, лучший вратарь в истории чилийского футбола. Участник чемпионата мира 1950 года в Бразилии.

Биография 
Почти всю карьеру провёл в составе клуба «Универсидад Католика». В сезоне 1943/1944 выступал за гранда аргентинского футбола — «Расинг» из Авельянеды, куда был продан за рекордную сумму в 280 тысяч песо. На дебютный матч с участием Ливингстона против «Боки Хуниорс» пришло 50 тысяч зрителей. Но по прошествии сезона Ливингстон пожелал вернуться на родину, поскольку сильно скучал по родным, близким, городу Сантьяго.

Из 52 матчей за сборную Ливингстон провёл 34 на Кубке Америки, тогда называвшемся чемпионатом Южной Америки. Именно по выступлениям на этом турнире Ливингстона запомнила вся футбольная общественность континента. Серхио неоднократно приводил свою сборную к медалям на турнире.

Всего за сборную Чили Серхио Ливингстон провёл за период с 1941 по 1954 год 52 матча, что было выдающимся результатом по меркам середины XX века, поскольку международный календарь в то время был не столь насыщенным как это есть в современном футболе.

По окончании карьеры футболиста Ливингстон стал спортивным журналистом на Национальном телевидении Чили. До сих пор выходит его передача «Спортивный Обзор» (Zoom Deportivo).

Матчи за сборную 

Итого: 52 матча / 87 пропущенных голов; 21 победа, 7 ничьих, 24 поражения.

Титулы и достижения 
 Чемпион Чили (2): 1949, 1954
 Чемпион Чили во Втором дивизионе (2): 1956
 Участник чемпионатов Южной Америки (6): 1941, 1942, 1945, 1947, 1949, 1953
 Участник чемпионата мира (1): 1950

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Чили
Игроки ФК «Расинг» Авельянеда
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки сборной Чили по футболу
Футбольные журналисты
Выпускники Папского католического университета Чили